Jerzy Domiński (1908–1992)
 Jerzy Domiński (1912–1981)